La Duna Televízió (detta anche Duna TV, ovvero "Tele Danubio") è una televisione pubblica che ha iniziato le trasmissioni il 24 dicembre 1992, con lo scopo di essere il canale informativo e culturale finalizzato soprattutto alla diffusione della lingua ungherese al di fuori dei confini nazionali dell'Ungheria (grazie all'uso della tecnologia del satellite). Dal 2006 è affiancata da un altro canale, Duna World.

Quando negli anni novanta alcune organizzazioni ungheresi inviarono gratis antenne paraboliche per permettere ad altre organizzazioni culturali ungheresi all'estero di ricevere per i propri membri "Duna TV", non mancarono i casi di campagne di stampa contro la tv ungherese, che fu accusata di magiarizzazione.

In Europa utilizza il satelliti europeo Telenor Thor 5, mentre in Ungheria è distribuita via cavo, e dal 2011 anche sul DTT gratuito; lo stesso anno diventa parte di MTVA.
Da alcuni anni ha intensificato sempre di più la presenta su internet, dove è possibile consultare programmi sia in diretta che scegliendo da un ampio archivio storico.

Tra le trasmissioni più importanti prodotte dalla tv ungherese nei primi anni del XXI secolo citiamo "Minoritates Mundi" (sulla situazione delle minoranze nel mondo), "Mundi romani" (dedicato alla minoranza di zingari rom d'Ungheria), "Carlo e i suoi ospiti" (dedicato alla cucina italiana).
Dal 2006 ha iniziato a produrre anche un secondo canale denominato Duna 2 Autonómia (da oggi Duna World).
Nel 2008 il presidente era László Cselényi.

Dal 2015 diventa la principale tv pubblica ungherese di carattere generalista.

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali
Premio del "Patrimonio Ungherese"
Prix Camera UNESCO (1999)

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Reti televisive ungheresi